Казах ели (, «Страна казахов»):
 Казах ели (газета) — еженедельная газета для казахской диаспоры. 
 Казах ели (монумент)  
 Казах ели (телесериал)  
 Новое название для Казахстана, предложенное в 2014 году Н. А. Назарбаевым.